Aulnay je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Aulnay (Aube) – obec v departementu Aube
 Aulnay (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Aulnay (Vienne) – obec v departementu Vienne
 Aulnay-l'Aître – obec v departementu Marne
 Aulnay-la-Rivière – obec v departementu Loiret
 Aulnay-sous-Bois – obec v departementu Seine-Saint-Denis
 Aulnay-sur-Iton – obec v departementu Eure
 Aulnay-sur-Marne – obec v departementu Marne
 Aulnay-sur-Mauldre – obec v departementu Yvelines